Никола-Немощенка — деревня в Смоленской области России, в Холм-Жирковском районе. Постоянного населения не имеет. Расположена в северной части области в 10 км к северо-востоку от Холм-Жирковского, на левом берегу реки Днепр.
Входит в состав Болышевского сельского поселения.

История 
По преданию, на  месте деревни находился монастырь, в который через болото вела топкая, немощеная дорога. В монастыре находилась икона Николая Чудотворца. Отсюда и произошло название деревни - Никола-Немощёнка. У деревни найдены неолитические стоянки и городище, использовавшееся в разное время.

Достопримечательности 
 Городище на южной окраине деревни на правом берегу р. Днепр. Использовалось днепро-двинскими и мощинскими племенами со 2-й половины 1-го тысячелетия до н.э. до V-VI века. В XII – XIV веках на остатках городища древнерусским населением было возведено укрепление.
 Неолитическая стоянка IV –II тысячелетия до н.э. неподалёку от городища.

Ссылки 
 Никола-Немощенка/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Холм-Жирковского района